

Cinema 
 Un nemico per amico (Après la guerre) – film del 1989 diretto da Jean-Loup Hubert
 Dopo la guerra (Après la Guerre) – film del 2017 diretto da Annarita Zambrano

Letteratura 
 Dopo la guerra (Après la guerre) – romanzo di Hervé Le Corre del 2014